

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ethel Lilian Voynich, (1864-1960), écrivaine, musicienne et suffragette ;
 Wilfrid M. Voynich, (1865-1930), bibliophile américain d'origine polonaise ;

Manuscrit
 Le manuscrit de Voynich est un livre illustré écrit entre 1408 et 1436 à l'aide d'un alphabet inconnu par un auteur inconnu.

Homonymie
Homonymie de patronyme